Plaats in Indonesië
 Taman Agung (Kalianda), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Taman Agung (Semendawai Suku III), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Tamanagung, doorverwijspagina